Il singolare del torneo di tennis Edinburgh Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Héctor Moretti che ha battuto in finale Attila Sávolt 6-4, 6-1.

Teste di serie

 Jan Frode Andersen (semifinali)
 Luis Morejon (semifinali)
 Oscar Serrano-Gamez (secondo turno)
 Thomas Larsen (primo turno)

 Igor Gaudi (primo turno)
 Raemon Sluiter (secondo turno)
 Florian Allgauer (primo turno)
 Emanuel Couto (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Edinburgh Challenger 1999